Cet article retrace l'historique détaillé des confrontations entre les clubs français de rugby à XV du Stade toulousain et de l'Union Bordeaux Bègles.

Historique 
La rivalité entre les deux villes n'est pas la même dans le rugby pour plusieurs raisons, à commencer par un manque d'histoire. L'Union Bordeaux-Bègles (UBB) n'a été fondée qu'en 2006, à partir de la fusion entre le Club athlétique Bordeaux Bègles Gironde et le Stade bordelais. Le CABBG a gagné ses deux seuls titres de champion de France face à Toulouse, en 1969 et 1991, sans qu'un vrai antagonisme n'émerge pour autant.

La rivalité Bordeaux-Toulouse s'entend en football parce qu'il n'y a pas d'autres clubs autour, mais il y en a tellement en rugby dans le Sud-Ouest que les querelles sont plutôt politiques ou de clocher, estime le manager du haut niveau des Rouge et Noir Jérôme Cazalbou, l'un des acteurs de la finale de 1991. Il s'agirait aussi pour Alain Giresse - initié au ballon ovale au collège par son professeur de sport Jean-Michel Capendeguy, un international français - d'un « rapport de force inversé » avec le football en matière de palmarès.

Depuis la montée de l'UBB en Top 14 durant la saison 2011-2012, l'Union Bordeaux Bègles et le Stade toulousain se sont affrontés 25 fois, donnant 18 victoires toulousaines pour 6 victoires girondines.

Confrontations

Bilan 

 Nombre de rencontres : 25
 Victoires du Stade toulousain : 18
 Victoires de l'Union Bordeaux Bègles : 6
 Matchs nuls : 1

Statistiques 

 Séries de matchs invaincus :
 Stade toulousain : 5
 Union Bordeaux Bègles : 1
 Plus grand nombre de points marqués par le Stade toulousain : 56
 Plus grand nombre de points marqués par l'Union Bordeaux Bègles : 36
 Plus grande différence de points dans un match gagné par le Stade toulousain : 50
 Plus grande différence de points dans un match gagné par l'Union Bordeaux Bègles : 10
 Plus grand nombre de points d'écart rattrapés en deuxième mi-temps pour remporter le match : 19 mai 2019 : mené de 29 points à la mi-temps (7-36), le Stade toulousain retourne la situation en seconde période pour gagner (43-36) face à l'Union Bordeaux Bègles lors de la saison 2018-2019.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confrontation entre clubs français de rugby à XV
Union Bordeaux Bègles
Toulouse